Цитоглобин — это продукт гена CYGB, который есть у человека и других млекопитающих.

Цитоглобин — глобиновый белок, экспрессирующийся во всех тканях, и особенно сильно накапливающийся у морских млекопитающих. Полагают, что он защищает их от гипоксии. Одна из вероятных функций цитоглобина — перенос кислорода из артериальной крови к мозгу.

Применение 

Экспрессию гена CYGB можно использовать в качестве специфического маркера для отделения звёздчатых клеток печени от портальных миофибробластов повреждённой печени человека.

Примечания

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки 
 

Гемопротеины